Le sigle ou le mot UFE peut faire référence à (en ordre alphabétique) :
 Daihatsu UFE-III, un concept-car hybride créé pour le salon de Tokyo 2005 ; Liste des automobiles Daihatsu ;
 Unden-ufe (de bas en haut), une variante du jass, très proche du Oben-abe (de haut en bas) ;
 Union des fédéralistes européens, dont Sandro Gozi est actuellement président ;
 Union des Français de l'étranger, association représentant les Français établis hors de France, fondée en 1927, reconnue d'utilité publique depuis 1936 ;
 Union du personnel des finances en Europe, fédération créée le  à Munich par les syndicats fondateurs du personnel des contributions et des douanes de 6 pays européens ;
 Union fédérale des étudiants, organisation étudiante qui de 1926 à 1938 rassemblait des étudiants membres ou proches du Parti communiste français ;
 Union française de l'électricité, association professionnelle du secteur de l'électricité, anime l'Observatoire de l'industrie électrique ;
 Espéranto-France, association formée en 1945 sous le nom, en espéranto, Unuiĝo Franca por Esperanto ;
 Université française d'Égypte.